Роберт III:
 Роберт III, граф Вормсгау (ум. 834) — граф Вормсгау (до 834).
 Роберт III Куртгёз — герцог Нормандии (1054—1134)
 Роберт III — князь Капуи (ум. 1158)
 Робер III де Дрё — граф де Дрё (1185—1234)
 Роберт III Бетюнский — граф Фландрии (1249—1322)
 Роберт III д’Артуа — граф Бомон-ле-Роже (1287—1342)
 Роберт III — король Шотландии (1340—1406).
 Роберт III де Ла Марк (1491—1537) — товарищ детских игр и полководец французского короля Франциска I, произведённый им в маршалы Франции.